Bala ist der Name folgender Orte:
 Balâ, Kreisstadt in der Provinz Ankara, Türkei
 Bala (Athen), Stadtteil von Athen, Griechenland
 Bala (Gwynedd), Wales, Großbritannien
 Bala Lake, See in Wales
 Bala Series, geologische Region in Bala, Wales
 Bala (Indien), Ort in Punjab (Indien)
 Bala (Mehedinţi), Gemeinde in Mehedinţi, Rumänien
 Bala (Ontario), Kanada
 Bala (Oman)
 Bala (Senegal)
 Bala (Kansas)
 Bala (Pennsylvania)

 Bala Cynwyd, Vorstadtregion in Philadelphia
 Bal'a, Palästina, bei Tulkarem, West Bank

Bala steht in einem religiösen Zusammenhang für:
 Bala (Göttin), Gottheit im Hinduismus
 Bala (Vishnu), Götterattribute Vishnus
 Bala (Buddhismus), die fünf Kräfte im Buddhismus (Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Geistessammlung und Weisheit)

Bala ist der Familienname folgender Personen:
 Athanase Bala (1927–2019), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Bafia
 Bala (Regisseur) (* 1966), südindischer Filmregisseur
 Barnabas Y. Bala (* 1952), nigerianischer Politiker
 Carlinhos Bala (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Haradin Bala (1957–2018), jugoslawischer Kriegsverbrecher
 Krystian Bala (* 1973), polnischer Schriftsteller und Fotograf
 Mubarak Bala (* 1984), nigerianischer Menschenrechtsaktivist und Bürgerrechtler
 Roland Bala (* 1990), papua-neuiguineischer Fußballspieler
 Sunkrish Bala (* 1984), indisch-amerikanischer Schauspieler
 Thumma Bala (* 1944), indischer Geistlicher, Erzbischof von Hyderabad

Bala bezeichnet:
 Bala (Film), indischer Dokumentarfilm von Satyajit Ray